Cusio se poate referi la:

 Cusio, Lombardia, comună din provincia Bergamo, Italia
 Provincia Verbano-Cusio-Ossola, provincie în regiunea Piemont în Italia